Il singolare del Taranto Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Helen Kelesi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Karine Quentrec ha battuto in finale 6–3, 5–7, 6–3 Cathy Caverzasio.

Teste di serie

  Neige Dias (semifinali)
  Mercedes Paz (quarti di finale)
  Sandra Wasserman (primo turno)
  Laura Lapi (primo turno)

 Laura Garrone (secondo turno) 
 Laura Golarsa (quarti di finale) 
 Sabrina Goleš (semifinali) 
 Julie Halard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taranto Open 1989